Grankullstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grankullstjärnen, sjö i Hagfors kommun,  (9,84 ha)
Grankullstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721342-149203), sjö i Vilhelmina kommun, 
Grankullstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721362-149215), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn